Gerrit Krol (schrijver) (1934-2013), een Nederlands schrijver, essayist en dichter
 Gerrit Krol (politicus) (*1945), wethouder van Leeuwarden en daarna waarnemend burgemeester van het Bildt